Jerzy Armata (1928–2015) – polski lekarz, profesor
 Jerzy Armata (ur. 1953) – polski dziennikarz, krytyk filmowy, dyrektor festiwali filmowych